Dighton (Kansas), een klein stadje in de Amerikaanse staat Kansas
 Dighton (Massachusetts), een plaats (town) in de Amerikaanse staat Massachusetts
 Dighton Rock, een rotsblok met petrogliefen waarvan de oorsprong onduidelijk is
 Dighton Rock State Park, een staatspark in de Amerikaanse staat Massachusetts

Personen 
Familienaam
 Denis Dighton (1792-1825), Engels kunstschilder
 John Dighton (1909-1989), Engels toneelschrijver en scenarist
 Richard Dighton (1795-1880), Engels satirisch portretschilder
 Robert Dighton (c. 1752-1814), Engels portretschilder, drukker en karikaturist

Voornaam
 Dighton Probyn (1833-1924), Brits hoveling en militair

Zie ook 
 Deighton, een dorp in het Engelse graafschap North Yorkshire